Парк по вулиці Сергія Синенка — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Об'єкт розташований на території міста Запоріжжя Запорізької області.

Площа — 6,5 га, статус отриманий у 1982 році.

Джерела 
 
 Рішення Запорізького обласного виконавчого комітету від 22.09.1982 р. за № 431 «Положення про парк — пам'ятку затверджено 04.09.2012 Наказом начальника Держуправління охорони навколишнього середовища в Запорізькій області»

Посилання 
 Парк ЗТЗ

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Запорізької області
Природоохоронні об'єкти, засновані 1984